Jméno Ostružno nese více obcí:
 Ostružno (okres Jičín) – obec v okrese Jičín

…nebo částí obcí:
 Ostružno (Borek) – část obce Borek v okrese Havlíčkův Brod
 Ostružno (Nezdice na Šumavě) – část obce Nezdice na Šumavě v okrese Klatovy

Externí odkazy